Szewczyk  – polskie nazwisko. Według bazy PESEL 27 stycznia 2022 roku nazwisko to nosi 21 177 Polek i 20 506 Polaków. Łącznie nazwisko to nosi 41 683 Polaków.

Osoby o nazwisku „Szewczyk”:
 Andrzej Szewczyk – polski artysta plastyk
 Dariusz Szewczyk – polski konsul
 Iwona Szewczyk – polska malarka
 Jan Szewczyk (ujednoznacznienie)
 Józef Szewczyk – generał brygady Wojska Polskiego, naczelny prokurator wojskowy w latach 1975–1984
 Krzysztof Szewczyk (ujednoznacznienie)
 Maciej Szewczyk – polski hokeista
 Michał Szewczyk (ujednoznacznienie)
 Piotr Szewczyk – cichociemny, żołnierz Armii Krajowej
 Szymon Szewczyk – polski koszykarz
 Wilhelm Szewczyk – prozaik, publicysta, krytyk literacki, polityk

Przypisy